Xavier Roca Ferrer, notari i escriptor barceloní.
 Xavier Roca Mateo, futbolista.